Ecru – jasna, żółtawobrązowa barwa
 Ecru – miasto w USA, w stanie Missisipi, w hrabstwie Pontotoc